KAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kapanga (Repubblica Democratica del Congo)
 kap – codice ISO 639-3 della lingua bezhta